Landgoed Spelderholt, een landgoed in Beekbergen op de Veluwe 
Scoutingkampeerterrein Spelderholt, een kampeerterrein voor Scouts gelegen in de bossen bij Hoenderloo